Aleksander Dobrzański- lekarz
 Aleksander Dobrzański- biskup
 Aleksander Dobrzański (poseł) (zmarł w 1866)